Adria steht für:

 Adriatisches Meer, Arm des Mittelmeeres zwischen Italienischer Halbinsel und dem Balkan
 Italienische Adria, Adriaküste in Italien
 Kroatische Adria, Adriaküste in Kroatien
 (143) Adria, ein Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Adria Airways, slowenische Airline
 Adria (Reederei), ungarische Reederei zur Zeit Österreich-Ungarns
 Adria Mobil, slowenischer Hersteller von Wohnwagen und Reisemobilen
 Adria Transport, slowenische Eisenbahngesellschaft
 Adria Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte:
 Adria (Venetien), Stadt in der Region Venetien, Italien
 Adria, in der Antike ein Name des heutigen Atri, Region Abruzzen, Italien
 Adria (Virginia), Ort im Tazewell County, Vereinigte Staaten

Adrià ist der Familienname folgender Personen:
 Ferran Adrià (* 1962), spanischer Koch

Siehe auch:
 Adriatico
 Adrio, eine Brühwurstsorte
 Blaue Adria
 Kiesgrube Adria in Sachsen-Anhalt
 Obere Adria, nördliches Teilgebiet des Adriatischen Meeres